Neu Bartelsdorf steht für:

 Neu Bartelsdorf (Bentwisch), Ortsteil der Gemeinde Bentwisch, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Neu Bartelsdorf, Dorf im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Nowa Wieś (Purda) in der Gmina Purda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen